Николай Степанович Винграно́вский (1936—2004) — советский и украинский писатель-шестидесятник, кинорежиссёр, актёр, сценарист и поэт. Заслуженный деятель искусств Украины (1997).

Биография

Детские годы 
Н. С. Винграновский родился 7 ноября 1936 года в Первомайске (ныне Николаевская область, Украина) в районе Птицекомбинат. Дом, сохранившийся и ныне, находится в живописном месте, на берегу водоёма Ломка. В дальнейшем семья переехала в район Богополя. Там же, в школе № 17 он получил среднее образование. Немногие из живых одноклассников с особой теплотой вспоминают об этом человеке.

После окончания школы поступил в Киевский театральный институт, где ему удалось познакомиться с А. П. Довженко. Александр Петрович пригласил талантливого молодого человека учиться во ВГИК, куда Винграновский и поступил (режиссёрский факультет), и окончил его в 1960 году.

Актерская, режиссерская деятельность 
Еще студентом сыграл главную роль рядового солдата Ивана Орлюка в художественном фильме «Повесть пламенных лет» (1961), автором которого был Александр Довженко. За лучшее исполнение мужской роли Николай Винграновский получил золотую медаль кинофестиваля в Лос-Анджелесе. 

Дипломированный кинорежиссер вернулся в Киев и стал работать на киностудии Довженко. Прошло несколько лет, и Николаю удалось отснять ряд лент: "Дочь Стратион", "Эскадра поворачивает на запад", "Дума о британку", "Тихие берега». 

Винграновский удачно совмещал режиссуру с писательством. Литературный дебют Николая состоялся в 1957 году в журнале "Октябрь" (ныне "Колокол").  В 1962-м увидел свет его первый сборник "Атомные прелюды", который содержал 48 стихотворений.  

В период с 1962 по 1963 годы — актёр на киностудии имени А. Довженко, а с 1964 по 1965 год — режиссёр на Одесской киностудии. В 1965 году стал редактором, а затем — режиссёром Киевской киностудии имени А. П. Довженко.

Николай Степанович планировал снять серию документальных фильмов о тысячелетней истории Украины "Четырнадцать столиц Украины", которые охватывают время от Трипольской культуры до наших времён. Эти фильмы он планировал для студентов, школьников, учителей и для всех кого интересует история.

Скончался после тяжёлой болезни 26 мая 2004 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Награды и премии 
 Заслуженный деятель искусств Украины (1997) — за личный вклад в развитие украинской культуры и искусства, весомые творческие достижения;
 Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко (1984) — за сборники произведений для детей «Летнее утро», «Летний вечер», «Ласточка у окна», «Спокойной ночи» ;
 Литературная премия «Благовест»;
 Почётная грамота Президии Верховной Рады Украины;
 Международная премия Фундации Емельяна и Татьяны Антонович (США).

Произведения

Книги стихотворений 
 Атомные прелюды (1962);
 Сто поэзий (1967);
 Поэзии (1971);
 На серебряном берегу (1978);
 Киев (1982);
 Губами тёплыми и оком золотым (1984);
 Эту женщину я люблю (1990);
 С обнимаемых тобою дней (1993);
 Любовь, нет! не уходи! (1996).

Сборники для детей 
 Андрийко-говорийко;
 Мак;
 Летнее утро;
 Летний вечер;
 Ласточка возле окна;
 Спокойной ночи;
 В глубине дождей;
 Первинка.

Повести 
 Первинка;
 Сироманец;
 В глубине дождей;
 Мир без войны (1958);
 Президент (1960);
 Конь на вечерней заре (1986);
 Лето на Десне (1983);
 Наливайко (роман, 1990);
 Четырнадцать столиц Украины (1997, исторический очерк).

Публикации стихов в переводе на русский язык 
 Третья книга (М., 1972);
 Козерог (М., 1977).
 Стихотворения (М., «Х. л.», 1986).

Фильмография

Актёр 
 Иван Орлюк («Повесть пламенных лет», 1961);
 Дончак («Сейм выходит из берегов», 1962);
 Вацлав Купка («Берег надежды», 1967);
 Несвятыпаска («Дума о Британке», 1970).

Режиссёр 
 Берег надежды (1967, роль Вацлава Купки);
 Дума о Британке (1970, роль Несвятыпаски);
 Тихие берега (1973);
 Климко (1984).

Документальные фильмы 
 Голубые сёстры людей (1966);
«Слово об Андрее Малышко (1983);
 Дневник А. П. Довженко (1989, в соавторстве с Леонидом Осыкой);
 «Довженко. Дневник 1941—1945» (1993);
 Чигирин — столица гетмана Богдана Хмельницкого (1993);
 Батурин — столица гетмана Ивана Мазепы (1993);
 Галич — столица князя Данила Галицкого (1993);
 Гетман Сагайдачный (1999).

Источники

Литература 
 Шевченковские лауреаты. 1962—2001: Энциклопедичный справочник. — К., 2001. — С. 76—78.

Примечания

Ссылки 
 [litnik.org/index.php/poeziya/mikola-vingranovskij1 Страница Н. С. Винграновского на сайте «Николаев литературный»]
 Официальный сайт проекта «Месяц Николая Винграновского».
 Авторская страница и поэтические произведения Николая Винграновского в электронном архиве «Поэзия и авторская песня Украины».

Украинские поэты
Выпускники ВГИКа
Члены Союза кинематографистов СССР
Персоналии:Киностудия имени А. Довженко
Похороненные на Байковом кладбище
Президенты Украинского ПЕН-центра